В Соединённых Штатах Америки насчитывается два населённых пункта с названием Гленрок ():

 Гленрок (Вайоминг)
 Гленрок (Небраска)

См. также 
 Глен Рок